Шкот:

 Шкот (от ) — снасть бегучего такелажа.
 Шкот (от ) — плоскодонное грузовое речное судно.
 Остров Шкота — остров в архипелаге Императрицы Евгении в заливе Петра-Великого Японского моря.

Персоналии 
 Шкот, Николай Яковлевич (1828—1870) — участник Крымской войны и обороны Севастополя.
 Шкот, Павел Яковлевич (1814—1880) — вице-адмирал, участник Севастопольской обороны.

См. также 
 Шкота
 Шкотовый узел
 Брам-шкотовый узел